Подкаменная Тунгуска:

 Подкаменная Тунгуска — приток Енисея в Иркутской области и Красноярском крае.
 Подкаменная Тунгуска — деревня в Туруханском районе Красноярского края.
 Подкаменная Тунгуска — аэропорт в 3 км от места впадения в реку Енисей реки Подкаменная Тунгуска.